L'edizione 1953-1954 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'FC La Chaux-de-Fonds.

Capocannoniere del torneo fu Josef Hügi (II) (), con 29 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1953-1954 e vincitrice Coppa di Svizzera 1953-1954.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1954-1955.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 La Chaux-de-Fonds Campione di Svizzera 1953-1954.
 Berna e Bienne retrocesse in Lega nazionale B.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1953 e 1954.
L'Express, annate 1953 e 1954.
L'Impartial, annate 1953 e 1954.
Le Temps, annate 1953 e 1954.
Tribune de Lausanne, annate 1953 e 1954.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953-1954